Jan Lisowski (1530–1590) – polski szlachcic, ojciec Aleksandra Józefa Lisowskiego
 Jan Lisowski (zm. po 1654) – podwojewodzi połocki, miecznik upicki
 Jan Lisowski (ur. 1893) – major piechoty Wojska Polskiego, nadkomisarz Policji Państwowej, odznaczony Krzyżem Niepodległości i Krzyżem Walecznych (trzykrotnie)
 Jan Lisowski (ur. 1952) – polski sztangista